Puffy lub Puffy AmiYumi (jak są znane w Stanach Zjednoczonych) – japoński duet J-popowy.
 Hi Hi Puffy AmiYumi –  serial animowany o fikcyjnych przygodach wokalistek z zespołu Puffy AmiYumi.
Pierwotna ksywa Seana Combsa, amerykańskiego producenta muzycznego.
 Puffy – maskotka systemu operacyjnego OpenBSD.
Nick Mike'a Bordina, pierwszego perkusisty zespołu Faith No More.